Кубок Азии по футболу среди женщин 2006 года — пятнадцатый по счёту футбольный турнир среди женщин в Азии. Он был проведён с 16 по 30 июля 2006 года в Австралии. Победителем турнира в 8-й раз стала сборная Китая, обыгравшая в финале со счётом 2:4 по пенальти при ничейном результате 2:2 Австралию.

Групповая стадия

Группа А

Группа В

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

2006
Спорт в Австралии в 2006 году